Lütgert ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Lütgert (1862–1927), deutscher Pädagoge und Autor
 Christoph Lütgert (* 1945), deutscher Journalist
 Gert Lütgert (1939–2016), hessischer Landtagsabgeordneter
 Stephan A. Lütgert (* 1968), deutscher Historiker und Museumsleiter
 Wilhelm Lütgert (1867–1938), deutscher Theologe
 Will Lütgert (* 1941), deutscher Erziehungswissenschaftler

Lutgert ist der Name folgender Personen:
 Lutgert van Buderick (1383–1453), deutsche Ordensschwester im Mutterhaus der Schwestern vom gemeinsamen Leben